John White kan syfta på

John White (fotbollsspelare) (1937-1964), skotsk fotbollsspelare
John White (konsthistoriker) (född 1924), brittisk konsthistoriker och författare av facklitteratur
John White (politiker) (1802-1845), talman i USA:s representanthus 1841-1843
John White (skådespelare) (född 1981), kanadensisk skådespelare
John White (läkare) (1756-1832), brittisk läkare och botaniker.